La saison 1926-1927 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les dix meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour faire passer le championnat de 10 à 12 clubs, il n'y a pas de relégation et les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise, sont promus parmi l'élite.

C'est le club du Ferencváros TC, tenant du titre, qui termine à nouveau en tête du classement du championnat cette saison, avec sept points d'avance sur l'Ujpest TE. C'est le  de champion de l'histoire du club, qui réussit le doublé en battant Ujpest en finale de la Coupe de Hongrie.

Ce championnat est une première pour deux raisons : il marque les débuts de l'ère professionnelle en Hongrie et il est ouvert à l'ensemble des clubs du pays et non plus réservé aux formations de Budapest.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Hongrie
Sport en Hongrie en 1926
1927 en Hongrie